K35 ou K.35 peut faire référence à :
 Appendicite aiguë, d'après la classification internationale des maladies ;
 Die Schuldigkeit des ersten Gebots, K.35, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 35, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres